Olaszország
Sant’Ilario d’Enza, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Reggio Emilia megyében
Sant’Ilario dello Ionio, község Olaszországban, Calabria régióban, Reggio Calabria megyében